Le cinquième gouvernement Laval est le premier gouvernement du régime de Vichy en France, constitué par Philippe Pétain après le vote du  lui donnant les pleins pouvoirs constituants. Il se termine le  par le renvoi de Laval. Il n'est pas reconnu comme légitime par le Conseil de défense de l'Empire, Gouvernement de la France Libre, qui, lui,  est reconnu par le Gouvernement britannique.

Formation du gouvernement 

Le gouvernement de Pétain ayant signé l’armistice puis mis fin à la République le  par le vote des pleins pouvoir constituants à Pétain, suivi des trois premiers actes constitutionnels, le général de Gaulle crée le , le Conseil de défense de l'Empire qui est reconnu par le Gouvernement britannique, comme successeur légitime de la République alliée de la Grande-Bretagne dans la guerre.

Le , Pierre Laval, second ministre d'État de l'ancien gouvernement est appelé par Pétain comme vice-président du Conseil  et l'acte constitutionnel  fait de Laval le dauphin de Pétain en cas de vacance du pouvoir.

Le , Philippe Pétain forme le premier gouvernement du régime de Vichy et maintient Pierre Laval comme vice-président du Conseil.

Composition initiale du gouvernement 
 Chef de l'État Français, président du Conseil : maréchal Philippe Pétain.
 Vice-président du Conseil, chargé de l'Information () et secrétaire d’État aux Affaires étrangères à partir du  (renvoyé le ) : Pierre Laval
 Garde des Sceaux et ministre secrétaire d’État à la Justice (jusqu’en ) : Raphaël Alibert
  Ministre secrétaire d’État des Finances (jusqu’en ) : Yves Bouthillier
  Ministre secrétaire d’État des Affaires étrangères (jusqu’au ) puis ministre-secrétaire d’État à la présidence du conseil (-) : Paul Baudouin
  Secrétaire d’État au Ravitaillement et de l’Agriculture, puis ministre de l’Agriculture (-) : Pierre Caziot
  Ministre secrétaire d’État à la Production industrielle et du Travail (jusqu'en ), puis ministre du Travail (jusqu'en ) : René Belin
  Ministre secrétaire d’État à la Défense nationale (renvoyé du gouvernement dès ) : général Maxime Weygand (ensuite délégué général en Afrique du Nord et commandant en chef des forces françaises en Afrique du Nord jusqu'en )
 Secrétaire d’État à la Guerre (armée de terre) (renvoyé du gouvernement dès ) : général Louis Colson
 Secrétaire d’État à l’Aviation (renvoyé du gouvernement dès ) : général Bertrand Pujo
 Secrétaire d’État puis ministre la Marine : amiral François Darlan
 Ministre secrétaire d’État à l’Intérieur (renvoyé du gouvernement dès  car ancien parlementaire) : Adrien Marquet
 Ministre secrétaire d’État à l’Instruction publique et des Beaux-Arts (renvoyé du gouvernement dès  car ancien parlementaire) : Émile Mireaux
 Ministre secrétaire d’État à la Famille et à la Jeunesse (renvoyé du gouvernement dès  car ancien parlementaire) : Jean Ybarnegaray
 Ministre secrétaire d’État aux Communications (renvoyé du gouvernement dès  car ancien parlementaire) : François Piétri
 Ministre secrétaire d’État aux Colonies (renvoyé du gouvernement dès  car ancien parlementaire) : Henry Lémery

Remaniements

Entré au gouvernement le 16 juillet 1940 
 Secrétaire général à la Justice : Georges Dayras
 Secrétaire général aux Finances publiques : Henri Deroy
 Secrétaire général à la présidence du conseil : Jean Fernet
 Secrétaire général aux Questions économiques : Olivier Moreau-Néret
 Secrétaire général aux Travaux publics et Transports : Maurice Schwartz

Entrées au gouvernement en septembre 1940 (pour remplacer les huit ministres renvoyés) 
 Ministre de l’Intérieur : Marcel Peyrouton
 Ministre de la Guerre () et commandant en chef des forces terrestres (jusqu’en ) : général Charles Huntziger
 Secrétaire d’État à l’Aviation : général Jean Bergeret
 Secrétaire d’État aux Communications (jusqu’en ) : Jean Berthelot
 Secrétaire d’État à l’Instruction publique et à la jeunesse (jusqu'au ) : Georges Ripert
 Secrétaire d’État aux Colonies (jusqu’en ) : amiral Charles Platon
 Secrétaire général à la Jeunesse : Georges Lamirand

Nomination le 18 novembre 1940
 Secrétaire général du chef de l'État : Auguste Laure

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 
 .

Article connexe 
 Historique des gouvernements de la France

Régime de Vichy
1940 en France